Василий Мефодьевич Ефимов (1919-1954) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 25 августа 1919 года в селе Красный Яр (ныне — Уссурийский городской округ Приморского края). Получил неполное среднее образование, после чего работал водителем в совхозе. 

В 1939—1940 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1942 году повторно был призван в армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года гвардии младший сержант Василий Ефимов был водителем боевой установки «БМ-13» 315-го гвардейского миномётного полка 37-й армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

Во время боёв на плацдарме на западном берегу Днепра в районе села Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР 30 сентября — 19 октября 1943 года 14 раз выводил своё орудия на прямую наводку, подбив два танка, одно штурмовое орудие и две автомашины. За период боевых действий с 5 июля по 20 октября 1943 года Ефимов произвёл 107 залпов, уничтожив 16 танков и большое количество солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 22 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2710.

После окончания войны был демобилизован. Проживал в городе Уссурийске Приморского края, работал водителем управления «Дальолово». Трагически погиб в автокатастрофе 25 июля 1954 года. Первоначально был похоронен на кладбище посёлка сахарного завода, в 1965 году перезахоронен на городском кладбище Уссурийска.

Был также награждён орденом Красной Звезды и рядом медалей.

 Память
 В его честь названа улица в селе Утёсное Уссурийского городского округа.
 Имя воина-водителя, Героя Советского Союза Ефимова В. М. увековечено на стене памяти Уссурийского высшего военного автомобильного командного училища.

Примечания

Литература 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военные автомобилисты Великой Отечественной войны
Шофёры
Участники битвы за Днепр
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные в Приморском крае